Název Martinice může označovat:
 Martinice (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 Martinice (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Martinice u Onšova – obec v okrese Pelhřimov
 Martinice v Krkonoších – obec v okrese Semily
částí obcí
 Martinice (Votice) – část města Votice v okrese Benešov
 Martinice (tvrz) – bývalá tvrz
 Martinice (Proseč) – část obce Proseč v okrese Chrudim
 Martinice (Jenišovice) – část obce Jenišovice v okrese Chrudim
 Martinice (Březnice) – část města Březnice v okrese Příbram
 Martinice (Jesenice) – část obce Jesenice v okrese Příbram
 Martinice u Dolních Kralovic – část obce Dolní Kralovice v okrese Benešov
a také
 Martinice – zemědělský dvůr na katastru obce Drnek v okrese Kladno

Externí odkazy